Паскалев — фамилия; имеет женскую форму Паскалева.
 Паскалев, Наум Паскалев (в монашестве Неофит; 1870—1938) — епископ Болгарской православной церкви, митрополит Скопский.

 Паскалева, Катя (1945—2002) — болгарская актриса.
 Паскалева, Цветана — болгарская журналистка, автор документальных фильмов.